Patay Pál (1888–1971) református lelkész
 Patay Pál (1914–2020) régész, harangkutató